Hüttenstein steht für:

 Hüttenstein,  ein künstlich hergestellter Mauerstein aus Hüttensand

geographische Objekte:
 Hüttenstein (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schloss Hüttenstein, bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg